Николай Игнатьевич Же́злов (1916—1983) — советский государственный и хозяйственный деятель.

Биография 
Родился в 1916 году в селе Ремонтное (калм. Джурук) Калмыцкой Степи Астраханской губернии, ныне с. Ремонтное Ростовской области.

Трудовую деятельность начал в 1933 году в Виноделенском райкоме комсомола Ставропольского края. По окончании в 1940 году Ставропольского зооветеринарного института работал старшим зоотехником в животноводческом совхозе Пензенской области.

Участник Великой Отечественной войны, прошёл путь от рядового до капитана.

Член ВКП(б) с 1942 года.

С 1946—1956: инструктор Ставропольского крайкома КПСС, 1-й секретарь Апанасенковского райкома КПСС. Вывел Апанасенковский район в число передовых районов края по производству животноводческих продуктов и зерна. В районе путём бурения скважин была найдена пресная вода. Ускорилось строительство канала Право-Егорлыкской обводнительно-оросительной системы. Безводный район получил кубанскую пресную воду.

В декабре 1956 с восстановлением Калмыцкой автономии и возвращением калмыков из сталинской депортации, первоначально — в составе Ставропольского края, назначен 1-м секретарем Калмыцкого обкома партии. Внес неоценимый вклад в стремительное восстановление экономики Калмыкии и потенциал её дальнейшего развития. Среди населения Калмыцкой области пользовался уважением как демократичный руководитель, умелый хозяйственник, высокопрофессиональный животновод и честный человек.

С 1960 года начальник краевого управления мясо-молочной промышленности Ставропольского края. Во время замещения Жезловым руководящих должностей в крайкоме КПСС, Ставропольский край стал передовым регионом по производству животноводческих продуктов и зерна. В растениеводстве ускоренными темпами расширялись площади орошаемых земель. В крае построены Отказненское и Чограйское водохранилища, водопроводы, дороги.

Существенным образом изменилось овцеводство, надёжная материально-техническая база позволила превратить край в племенную ферму страны. В масштабе края были созданы крупные животноводческие объединения, специализированные совхозы, откормочные площадки.

В 1970 году, с назначением Михаила Горбачева 1-и секретарем Ставропольского крайкома партии, Н. И. Жезлов назначен 2-м секретарем.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 5-го созыва, Верховного Совета РСФСР 8-го и 9-го созывов.

Умер в 1983 году.

Примечания

Ссылки 
 Жезлов
 ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
 Почетные граждане Ставропольского края
 Награда Николая Жезлова
 Бембинов, Григорий Бадмаевич. Раненая степь : Мемуары / Г. Б. Бембинов. — Элиста, 1999. — 271 с.https://search.rsl.ru/ru/record/01000618102
 Восстановление автономии и реабилитация калмыцкого народа. Сб. документов и материалов. Т. 1. Кн. 3-я. Ч. 1. Восстановление автономии (1956—1963 гг.). Элиста: Калмиздат, 2004. 587 с.

Первые секретари Калмыцкого обкома КПСС
Вторые секретари Ставропольского крайкома КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Первые секретари районных комитетов КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС